La parola Maidan può riferirsi a:

Geografia 
 Maidan – villaggio nel distretto di Arghakhanchi, in Nepal
 Maidan – il più grande parco della città indiana di Calcutta
 Maidan – valle pakistana della regione di Tirah
 Maidan Shahr – capoluogo della provincia di Vardak, in Afghanistan
 Ramlila Maidan – zona di Nuova Delhi destinata ad ospitare raduni politici, festival religiosi ed eventi di intrattenimento
 Pragati Maidan – il più grande centro congressi di Nuova Delhi

Altro 
 Maidan Daily – quotidiano pakistano in lingua urdu
 Euromaidan – manifestazioni e disordini civili in Ucraina

Pagine correlate 
Maydan
Meydan
Majdan